Le tournoi de basket-ball des Jeux méditerranéens de 1975 a lieu à Alger, en Algérie, du 24 au .

Phase de groupes 
Huit équipes s'affrontent dans 2 groupes de 4. Le groupe A comprend la Yougoslavie, l'Espagne, la Tunisie et la Grèce. Le groupe B comprend l'Algérie, l'Égypte, l'Italie et la France.

Groupe A 

 24 août 1975 :  78-66 
 24 août 1975 :  99-70 
 25 août 1975 :  56-108 
 26 août 1975 :  74-80 
 27 août 1975 :  100-65 
 27 août 1975 :  105-83 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                             * Classement du groupe (A)
  -  : || 6 ||3||3||0||291||-205||+86||
  -  : 4 pts-3j-2g-1p-246pp-217pc(+29)
  -  : 2 pts- 3j-1g-2p- 256pp-255pc(+01)
  -  : 0 pt -3j-0g-3p-191pp-307pc (-116)

Groupe B 

 24 août 1975 :  71-73 
 24 août 1975 :  60-67  France
 25 août 1975 :  50-99 
 26 août 1975 :  France 116-85 
 27 août 1975 :  95-68 
 27 août 1975 :  France 98-79 

 Classement du groupe ( B) 
  -  France : 6 pts -3g-00p-281pp-224pc (+57)
  -  : 4 pts-2g-1p- 254pp-185pc ( +69) 
  -  : 2 pts-3j-1g-2p -226pp-282pc ( -56)
  -  : 0 pt -3j -00g - 3p - 200pp - 270pc ( -70)

Matchs de classement 

  place : 29 août 1975 :  101-97 
  place : 29 août 1975 :  101-87 
  place : 30 août 1975 :  78-73

Finale 
 30 août 1975 :  82-79  France

Bilan général

Effectifs 
 Yougoslavie :
 Plecas Nikola , Georgieuski Blagoja , Delibasic Mirza , Delipagic Drazen , Varajic Zarko , Radovanovic Ratko , Knego Andre , Rakocevic Goran , Todoric Dragan , Zivkovic Radivoje , Zizic Rajko , Jerkov Zeljko , Kikanovic Dragan .
 Algérie :
 Mehenni , Ghezal , Bisker ,Kaddour ,  Zoghbi , Tayeb Ben Abbès , Zenati Tayeb , Barka , Khaies , Aktouf , Slami , Terrai Rabah .
- Entraineur : Rosu Gheorghe .

Bibliographie 
 L'Ouvrage des Jeux Méditerranéens 1975 - Alger, page 193 et 426 .
 Archives de M'hammed Z - Algerie . * le livre d'or du sport algerien de faycal chehat page 277 .
 L'Almanach du Sport Algerien , tome 1 , Aneo , Janvier 1990 page 555 .                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                             

Basket-ball
1975
Basket-ball en 1975
Compétition de basket-ball en Algérie